Caiazzo peut désigner :

Patronymes 

 Bernard Caïazzo (1954) : homme d'affaires et un dirigeant de football ;
 George B. Caiazzo (1969-2007) : catcheur américain;

Toponymes 
 Caiazzo : une commune italienne de Campanie ;
 Caiazzo : une station du métro de Milan ;

Autres 
 Bataille de Caiazzo : une bataille de 1860 durant l'Expédition des Mille.